Anima kan betrekking hebben op:
het Latijnse woord voor ziel (filosofie); haar tegenhanger is animus, de geest.
De Anima, een belangrijk werk van Aristoteles
Anima (Jung); een archetype uit de psychologie van Carl Gustav Jung.
anima (FFX) is een aeon in de videogames Final Fantasy X en Final Fantasy X-2.
Anima (Fire Emblem) is een combinatie van de vier elementen in het videogame Fire Emblem.
De Santa Maria dell'Anima is een kerk (met bijhorend priestercollege) in Rome, vaak kortweg Anima genoemd. 
Anima (filmfestival) is een internationaal animatiefilmfestival in Brussel.
AnIma; Duitse deathmetalband

Zie ook
Verwarring kan ontstaan met Aminah bint Wahab (soms Amina geschreven), de moeder van de profeet Mohammed.